Lisa Theresa Hauser (ur. 16 grudnia 1993 w Kitzbühel) – austriacka biathlonistka, czterokrotna medalistka mistrzostw świata, wielokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów oraz mistrzostw Europy.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2012 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów w Kontiolahti. Zdobyła tam brązowe medale w sprincie i sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Obertilliach była druga w biegu indywidualnym i ponownie trzecia w sprincie. Ponadto podczas mistrzostw świata juniorów w Presque Isle w 2014 roku zdobyła srebrny medal w biegu indywidualnym i brązowy w sztafecie.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 9 grudnia 2012 roku w Hochfilzen, zajmując 15. miejsce w sztafecie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 14 grudnia 2013 roku w Grand-Bornand, gdzie zajęła 33. miejsce w sprincie. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanęła 8 stycznia 2021 roku w Oberhofie, kończąc rywalizację w sprincie na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedziły ją tylko Tiril Eckhoff z Norwegii i Szwedka Hanna Öberg. W klasyfikacji generalnej sezonu 2020/2021 była szósta, a w klasyfikacji biegu indywidualnego zwyciężyła ex aequo z Włoszką Dorotheą Wierer.

W 2014 roku wystartowała w igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie zajęła między innymi 27. miejsce w sprincie i dziewiąte w sztafecie. Podczas rozgrywanych cztery lata później igrzysk w Pjongczangu plasowała się na 41. pozycji w biegu indywidualnym, 62. w sprincie i 10. w sztafecie. Podczas mistrzostw świata w Pokljuce w lutym 2021 roku wspólnie z Davidem Komatzem, Simonem Ederem i Dunją Zdouc zdobyła srebrny medal w sztafecie mieszanej. Druga była też w biegu pościgowym, za Tiril Eckhoff, a w biegu masowym była najlepsza, wyprzedzając Ingrid Landmark Tandrevold i Tiril Eckhoff. Był to pierwszy w historii medal dla Austrii w tej konkurencji.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Bibliografia 
 
 
 

Austriackie biathlonistki
Austriaccy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Kitzbühel
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1993